

Памашсола — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Памашсола — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Памашсола-Вонжеполь